Sahastata är ett släkte av spindlar. Sahastata ingår i familjen Filistatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Sahastata